Ганна Нойман (1914—1971) — німецький математик, яка працювала в області теорії груп.
 Ґустав Нойман (1838—1881) — німецький шахіст і літератор, національний майстер (1865).
 Іван (Нойман) (1811—1860) — єпископ Філадельфії, святий католицької церкви, перший канонізований американський католицький єпископ.
 Нойман Самуель (1921—1948) — лікар-єврей, вояк УПА.
 Юзеф Нойман (1857—1932) — друкар, президент Львова, посол Галицького крайового сейму.

Див. також 
 Нойманн